Tescanu:
 Maria Tescanu(-)Rosetti (1878, ?  1969, ?)
 Vladimir Tescanu, pseudonimul literar al lui: Viorel Buruiană (* 1952, Tescani)

Nume de familie românești